Джейми Маррей и Джон Пирс — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Алла Кудрявцева и  Анастасия Родионова — защищали свой титул, но выступали в разных парах. Алла Кудрявцева в паре с Александрой Пановой проиграла во втором раунде, на той же стадии проиграла Анастасия Родионова в паре со своей сестрой — Ариной Родионовой.

Посев 

  Се Шувэй /  Саня Мирза (Полуфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)''
</ol>

<li>  Чжань Хаоцин /  Квета Пешке (Первый раунд)
<li>  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира

Международный теннисный турнир в Брисбене 2015